Берешти има више значења:

 Берешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Берешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Берешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Берешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији